CCPC est un sigle qui peut signifier :
 Communauté de communes du pays de Cahors
 Communauté de communes du Pays Calaisien
 Communauté de communes du Pays de Cassel
 Communauté de communes du Pays de Caulnes
 Communauté de communes du Pays de Cèze
 Communauté de communes du Pays chablisien
 Communauté de communes du Pays de Chalais
 Communauté de communes du pays de Chalindrey
 Communauté de communes du Pays-de-Challans
 Communauté de communes du Pays de Chambord
 Communauté de communes du Pays de Champagnac-en-Périgord
 Communauté de communes du Pays de Chanac
 Communauté de communes du Pays-de-Chantonnay
 Communauté de communes du Pays Charlois
 Communauté de communes du Pays de Châteaugiron
 Communauté de communes du Pays de Châtenois
 Communauté de communes du Pays Châtillonnais
 Communauté de communes du Pays Chauvinois
 Communauté de communes du Pays de Clerval
 Communauté de communes du Pays de Cocagne
 Communauté de communes du pays de Combray
 Communauté de communes du Pays de Commercy
 Communauté de communes du Pays de Conches
 Communauté de communes du Pays Cordais
 Communauté de communes du Pays de Couiza
 Communauté de communes du Pays Coulangeois
 Communauté de communes du pays de Coulanges-sur-Yonne
 Communauté de communes du Pays des Couleurs
 Communauté de communes du Pays de Coulommiers
 Communauté de communes du Pays de Courpière
 Communauté de communes du Pays de Courtomer
 Communauté de communes du pays Courvillois
 Communauté de communes du pays de Coutras
 Communauté de communes du Pays de Craon
 Communauté de communes du Pays de Craponne
 Communauté de communes du Pays Créçois
 Communauté de communes du pays de Cruseilles
 Communauté de communes du Pays de Cunlhat
 Communauté de communes de Petite Camargue
 Communauté de communes du Petit Caux
 Communauté de communes des Portes de Champagne
 Communauté de communes des Puys et Couzes